Стефаница Црнојевић може бити:

 Стефаница I Црнојевић, деминутивни облик имена Стефана I Црнојевића, владара Зете (1451-1465)
 Стефаница II Црнојевић, деминутивни облик имена Стефана II Црнојевића, наследника породичних поседа у Зети (1496-1499)

Види још
 Стефаница (вишезначна одредница)